Megalodon se referă la:

 Megalodon or C. megalodon, o specie preistorică, dispărută de rechini
 Megalodon (recirculator), aparat de scufundare recirculator în circuit închis

Dezambiguizare